Мусса (фр. Moussa) — фамилия.

 Мусса, Идрис Нделе (род. 1959) — чадский политик, председатель Панафриканского парламента с 29 мая 2009 года.
 Мусса, Мерием (род. 1988) — алжирская дзюдоистка.
 Мусса, Мустафа (род. 1962) — алжирский боксёр, бронзовый призёр Олимпийских игр 1984 года.
 Мусса, Омар (род. 1961) — джибутийский бегун-марафонец.
 Мусса, Пьер (род. 1941) — конголезский государственный и политический деятель.
 Мусса, Талеб (род. 1978) — шахматист Объединённых Арабских Эмиратов, гроссмейстер (2004).
 Мусса, Юсиф (род. 1998) — нигерский футболист.
 Мусса, Фаустин (род. 1981) — танзанийский бегун на длинные дистанции.

См. также 
 Муса (значения)
 Муизза — любимая кошка мусульманского пророка Мухаммеда.